37. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 3 - 4 lutego 1979 roku w holenderskiej Hadze. Zawodniczki startowały na sztucznym torze De Uithof. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Bezkonkurencyjna była Amerykanka Beth Heiden. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek z 14 krajów. Sklasyfikowanych zostało 30.

Wyniki 
DSQ - zdyskwalifikowana, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1979 w sportach zimowych